Der Maserati Quattroporte ist eine viertürige Limousine des italienischen Kraftfahrzeugherstellers Maserati, die mit Unterbrechungen seit 1963 gebaut wird. 2013 begann die Fertigung der sechsten Generation.

Quattroporte I (1963–1970) 

1963 brachte Maserati die erste Generation des Quattroporte (Tipo AM 107) auf den Markt, eine viertürige Sportlimousine mit leistungsstarken Achtzylindermotoren. Die Kombination aus Sportlichkeit und Luxus war in dieser Form einzigartig: Der Quattroporte – rückblickend als Quattroporte I bezeichnet – „definierte eine neue Gattung von Luxuslimousinen“. Er hat eine von Pietro Frua entworfene Karosserie. Die Motoren waren von den Sportwagen der Marke übernommen. Anfänglich hatten sie einen Hubraum von 4136 cm³ Hubraum und eine Leistung von , später kam noch eine Variante mit 4719 cm³ und einer Leistung von  dazu. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 220 km/h war der Quattroporte in den 1960er-Jahren eine der schnellsten Serienlimousinen der Welt. Bis 1970 wurden 776 Exemplare gebaut. Der Maserati Quattroporte I war ein Fahrzeug, das von vielen Filmstars, aber auch von Politikern gefahren wurde. Zu den Besitzern eines Quattroporte I gehören beispielsweise Peter Ustinov, der gleich zwei Fahrzeuge kaufte, ferner Marcello Mastroianni, Stewart Granger, Anthony Quinn, Leonid Iljitsch Breschnew und Fürst Rainier III. von Monaco.

Quattroporte AM 121 (1971–1974) 

Nachdem die Serienproduktion des Quattroporte I ausgelaufen war, stellte Pietro Frua zwei oder drei viertürige Limousinen mit eigenständigen Karosserien her, die als Quattroporte Tipo AM121 bezeichnet werden und deren Historie in Teilen mysteriös ist. Der AM121 war zeitweise als Nachfolger des Quattroporte I im Gespräch, wurde dann aber aus ungeklärten Gründen aufgegeben. Sein Scheitern wird je nach Quelle entweder mit den Folgen der Ersten Ölkrise 1973 erklärt oder auf konzernpolitische Erwägungen von Maseratis Mutterunternehmen Citroën zurückgeführt, das eine technisch an den Citroën SM angepasste Limousine bevorzugte. Der Quattroporte AM121 wird vielfach mit Eigentümern aus dem Kreis des internationalen Hochadels in Verbindung gebracht. Gesichert ist, dass eines der Autos von Karim Aga Khan IV. in Auftrag gegeben wurde und ihm auch gehörte. Darüber hinaus wird spekuliert, dass ein weiteres Auto dem späteren spanischen König Juan Carlos I. gehörte; das lässt sich allerdings nicht zweifelsfrei belegen. Es gibt außerdem Indizien dafür, dass zeitweise ein dritter AM 121 existierte. Im 21. Jahrhundert gibt es noch zwei AM-121-Limousinen, die sich in Sammlerhand befinden.

Quattroporte II (1974–1978) 

Im Herbst 1974 wurde der Quattroporte II auf dem Pariser Autosalon vorgestellt, kurz bevor Citroën Maserati an De Tomaso verkaufte. Er ist technisch eng mit dem Citroën SM verwandt. Wie dieser hat er einen 2965 cm³ großen V6-Motor mit einer Leistung von , zudem hat der Wagen Frontantrieb, eine für Maserati ungewöhnliche Lösung. Das Design des Autos stammte von Bertone. Als Fahrleistungen wurden eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h und eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 10 s angegeben.

Eine weitere Präsentation des Autos erfolgte auf dem Genfer Autosalon im März 1975. Nunmehr war das Auto mit einer 3,2 Liter großen Version des Sechszylinders ausgestattet, die 200 PS abgeben sollte.

Insgesamt entstanden in der Citroën-Ära sechs Vorserien-Fahrzeuge des Quattroporte II. Nach der Übernahme durch De Tomaso baute man aus vorhandenen Einzelteilen sieben weitere Autos. Die meisten dieser Fahrzeuge wurden in Einzelteilen nach Spanien verkauft, um das in den meisten anderen europäischen Staaten notwendige teure Zulassungsverfahren zu vermeiden; andere gingen nach Südamerika oder in arabische Staaten.

Quattroporte III (1979–1990) 

Nach dem Misserfolg des Quattroporte II sorgte der neue Eigentümer De Tomaso rasch für ein Modell, das die Nachfolge des Quattroporte I antreten konnte. De Tomaso wollte einerseits das Citroën-Erbe so schnell wie möglich ablegen; andererseits sah er das Potential für eine schnelle, stilvolle italienische Limousine. Wie schon bei dem Modell Maserati Kyalami griff er daher bei der Entwicklung eines Nachfolgers auf vorhandene Substanz seines eigenen Konzerns zurück: Als technische Basis wurde das Fahrwerk der De-Tomaso-Deauville-Limousine zugrunde gelegt, das nur geringfügig verändert wurde. Motorenseitig war bis 1981 ein 4,2 Liter großer Achtzylinder im Angebot, der 255 PS abgab und für eine Höchstgeschwindigkeit von 220 km/h gut war. Alternativ dazu gab es den 4,9 Liter großen Achtzylinder mit 280 PS und später 300 PS, der für 230 km/h reichte. Als Getriebe stand ein manuelles Fünfganggetriebe von ZF Friedrichshafen oder eine TorqueFlite Dreigangautomatik von Chrysler zur Verfügung; letztere wurde von nahezu 85 % aller Kunden bestellt. Das Design der Karosserie hatte nichts mit dem Deauville zu tun; es kam von Giorgio Giugiaro und war eine Weiterentwicklung des Show Cars Maserati Medici.

Der Prototyp des Quattroporte III wurde auf dem Turiner Autosalon im November 1976 vorgestellt. Es brauchte nahezu drei weitere Jahre, bis die Serienproduktion begann. Zwischen 1979 und 1986 entstanden etwa 2100 Exemplare. Ab 1986 gab es eine Neuauflage, die „Royale“ genannt wurde. Abgesehen von einem modifizierten Interieur und einer auf 300 PS erhöhten Leistung unterschied sich der Wagen nicht von seinem Vorgänger. Zwischen 1986 und 1990 wurden noch einmal 53 Exemplare des Royale hergestellt. Der Quattroporte III bzw. Royale war bis dahin eines der erfolgreichsten Automobile von Maserati.

Quattroporte IV (1994–2001) 

Mit der Biturbo-Familie kamen im Laufe der 1980er-Jahre auch kleinere viertürige Maserati-Modelle auf den Markt, unter anderem die Modelle 420, 425 und 430. Auch wenn sie nicht als unmittelbare Nachfolger des Quattroporte III gedacht waren und auch nicht so benannt waren, waren sie von 1990 bis 1993 die einzigen viertürigen Modelle des Unternehmens.

Erst der im März 1994 vorgestellte Quattroporte IV trug wieder den traditionsreichen Namen, wobei er sich technisch und optisch stark an den Ghibli und den 430 4v anlehnte. Anfangs gab es ihn nur mit V6-Motoren mit einem Hubraum von 2000 und 2800 cm³ (287 bzw. 284 PS), ab 1996 auch mit dem V8-Motor des Maserati Shamal. Dieser hatte einen Hubraum von 3200 cm³ und leistete . Nachdem Ferrari im Frühjahr 1997 Eigentümer Maseratis geworden war, wurde die Produktion des Quattroporte IV zunächst ausgesetzt, um Veränderungen in der Fertigung vorzunehmen. Zugleich wurde das Auto in zahlreichen Details überarbeitet. In Pressemitteilungen sprach Maserati von über 400 Veränderungen am Quattroporte, die bei der Wiederaufnahme der Produktion im Frühjahr 1998 eingeführt wurden. Die ab 1998 produzierten Modelle trugen den Zusatz Evoluzione. Insgesamt wurde der Quattroporte IV bis Mai 2001 in 2400 Exemplaren hergestellt, wovon 758 Fahrzeuge mit dem Achtzylindermotor ausgerüstet waren.

Quattroporte V (2003–2012)

Die Konzeption 

Bei der Internationalen Automobil-Ausstellung im September 2003 wurde ein neuer, nun von Pininfarina gestalteter Quattroporte (Typ M139) vorgestellt. Mit seinem vorgezogenen Kühlergrill zitiert er ein Stilelement der ersten Generation; das Profil allerdings und die Gestaltung der C-Säule waren als Reminiszenz an Giugiaros Iso Fidia gedacht, einen Konkurrenten des Quattroporte I.

Der Quattroporte V besitzt den gleichen Motor wie das Maserati Coupé, hier allerdings mit . Zunächst wurde ausschließlich ein automatisches (sequentielles) Schaltgetriebe namens „DuoSelect“ verwendet, das an der Hinterachse angeordnet (Transaxle-Bauweise) und sehr sportlich ausgelegt war, bei der großen Limousine jedoch von vielen Kunden als zu unkomfortabel empfunden wurde. Seit Januar 2007 ist der Wagen als Maserati Quattroporte Automatica auch mit einer direkt am Motor angeflanschten 6-Gang-Wandlerautomatik von ZF lieferbar.

Modellentwicklung 
Auf der IAA im September 2005 wurden zwei weitere Quattroporte vorgestellt, der Executive GT und der Sport GT. Diese Versionen sind Ausstattungspakete, die den Charakter des Autos einerseits in Richtung Luxus (Executive GT), andererseits in Richtung Sportlichkeit (Sport GT) verstärken sollen.

Der Maserati Quattroporte wird auch von der italienischen Regierung als Dienstwagen eingesetzt. So fahren der Präsident und der Regierungschef eine durch die Carrozzeria Pavesi gepanzerte Version dieses Modells.

Technische Daten

Modellpflege 
Im September 2008 startete der Verkauf eines modifizierten Maserati Quattroporte. Dabei wurde sowohl die Optik als auch die Technik leicht modifiziert. Die Front erhielt LED-Blinker und einen neuen Kühlergrill, der an den Maserati GranTurismo angelehnt ist, sowie eine neue Frontschürze mit integrierten Nebelscheinwerfern.

Am Heck wurde die Grafik der Leuchten leicht verändert und durch LED-Technik aufgewertet. Des Weiteren bekam der Wagen neue Seitenschweller, geänderte Außenspiegel und eine andere Heckschürze. Im Innenraum wurde die Mittelkonsole überarbeitet, die Anordnung der Bedienelemente verändert und ein neues Multimediasystem eingebaut.

Als Basismotorisierung diente weiterhin der 4,2-Liter-V8 mit , während der Quattroporte S vom 4,7-Liter-V8 des GranTurismo S angetrieben wird. Dieser leistete im Quattroporte S  statt der  des GranTurismo S. Zusätzlich wurde noch der Quattroporte GT S angeboten.

Ende 2012 wurde die Fertigung des fünften Quattroporte eingestellt.

Quattroporte VI (seit 2013) 

Im Herbst 2012 präsentierte Maserati die vollständig neue Generation des Quattroporte (Typenbezeichnung M156), die im Frühjahr 2013 eingeführt wurde. Im Jahr 2013 wurden weltweit 7800 Einheiten des Quattroporte verkauft.

Mitte Juli 2016 erhielt der Viertürer ein Facelift.

Technik 
Mit 5,26 m ist das Fahrzeug deutlich länger als die vorherige Generation. Die Karosserie wird überwiegend aus Aluminium gefertigt. Der Quattroporte ist zunächst mit einem 3,8 Liter V8 mit Biturbo und 390 kW (530 PS) ausgestattet. Die Kraftübertragung übernimmt ein Achtstufenautomatikgetriebe von ZF, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 307 km/h.

Motoren 
Neben dem 3,8-Liter-V8 (Quattroporte GTS) wird noch ein 3,0-V6-Biturbo (Quattroporte S) mit 301 kW (410 PS) angeboten. Das V6-Modell ist optional mit Allradantrieb (Quattroporte S Q4) erhältlich. Ab 2014 war auch ein V6-Diesel mit 202 kW (275 PS) erhältlich. 2020 wurde mit dem 427 kW (580 PS) starken Trofeo ein neues Topmodell vorgestellt.

Quattroporte Ermenegildo Zegna Limited Edition 
Im September 2013 gab Maserati bekannt, noch im gleichen Monat auf der IAA in Frankfurt das erste auf dem Quattroporte der sechsten Generation basierende Sondermodell der Öffentlichkeit zu präsentieren. Die Ermenegildo Zegna Limited Edition verfügt im Innenraum über graues und mokkafarbenes Leder, welches an Zegnas aktuelle Herrenmode-Kollektion erinnern soll. Das Exterieur wird von einem bräunlichen Effektlack bestimmt. Bislang machte Maserati keinerlei Angaben über den Preis des limitierten Sondermodells.

Zulassungszahlen Quattroporte V und VI 
Seit dem Marktstart des Quattroporte V im Jahr 2004 sind bis einschließlich Dezember 2021 von ihm und seinem Nachfolger Quattroporte VI in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 2.635 Autos neu zugelassen worden. Mit 335 Einheiten war 2004 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Zulassungszahlen in Deutschland

Literatur 
 Hans-Karl Lange: Maserati. Der andere italienische Sportwagen. Zsolnay, Wien 1993, ISBN 3-552-05102-3.

Weblinks 

 Offizielle Webseite

Einzelnachweise 

Fahrzeug der Oberklasse
Limousine